Лици́ния () — древнеримское женское имя (номен) представительниц плебейского рода Лициниев. Среди наиболее известных его носителей можно выделить следующих:

 Лициния — жена Марка Порция Катона Старшего;
 Лициния (188/180 до н. э.) — жена Публия Муция Сцеволы, консула 175 года до н. э.;
 Лициния (ум. 113 до н. э.) — весталка, жившая во II веке до н. э. и вместе с Марцией казнённая за прелюбодеяние;
 Лициния (ум. после 63 до н. э.) — весталка, жившая в I веке до н. э., кузина Луция Лициния Мурены;
 Лициния Евдоксия — дочь византийского императора Феодосия II и Евдокии, жена императора Валентиниана III

См. также 
 Лициний (значения)